I Was Made to Love Her – album di Stevie Wonder del 1967
I Was Made to Love Her – singolo di Stevie Wonder del 1967, dall'album omonimo